Гудфеллоу — фамилия. Известные носители:
 Гудфеллоу, Джеймс (род. 1937) — шотландский инженер.
 Гудфеллоу, Майкл (род. 1988) — британский кёрлингист, чемпион мира и Европы по кёрлингу, участник олимпийской сборной Великобритании на зимних играх в Сочи.
 (род. 1941) — британский микробиолог
 Гудфеллоу, Фредерик (1874—1960) — британский полицейский, чемпион летних Олимпийских игр 1908 по перетягиванию каната.
Гудфеллоу, Уолтер (1866—1953) — британский зоолог-коллектор и орнитолог.